Heba steht für:

 Heba (Vorname) weiblicher Vorname, Namensträgerin u. a. Heba El Torky (* 1991), ägyptische Squashspielerin
Orte:
 Heba (Etrurien), antiker Ort in Etrurien
 Heba (Fenggang) (何坝乡), Gemeinde im Kreis Fenggang der Stadt Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Heba (Nan) (河壩鎮), Gemeinde im Kreis Nan (Yiyang) in der chinesischen Provinz Hunan
Personen:
 Gjenovefa Heba, albanische Opernsängerin
 Teodor Heba, albanischer Politiker
 Vangjel Heba, albanischer Schauspieler
Tierarten:
 Nordstromia heba, Spezies der Familie der Sichelflügler
 Scopula heba, Spezies der Gattung Scopula in der Familie der Spanner

HEBA steht für:
 HEBA-Fertighaus, deutsches Fertighausunternehmen 1966 bis 1973
 Hellenic Basketball Clubs Association, Dachverband der griechischen Basketballverbände (griechisch ΕΣΑΚΕ)
 Flughafen Burg al-ʿArab, Flughafen bei Alexandria in Ägypten